La Fiat Punto est un modèle de citadine polyvalente du constructeur automobile italien Fiat fabriqué de 1993 à 2018. Trois générations ont été commercialisées :

 Fiat Punto I (1993-1999).
 Fiat Punto II (1999-2010).
 Fiat Punto III (2005-2018).

 Punto